Gustaf Nordenskjöld kan syfta på:

*Gustaf Nordenskjöld (1831–1902), svensk militär och riksdagsman
Gustaf Nordenskjöld (1911–1994), svensk affärsman

Se även 
 Gustaf Nordenskiöld
 Gustaf E.A. Nordenskiöld